Colonia Olmeca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Olmeca, Xalapa, ort, Veracruz, 
 Colonia Olmeca, Oluta, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar